Доррис:

 Доррис, Майкл — американский писатель и учёный-индианист
 Доррис, Надин (род. 1957) — британский политик.
 Доррис — город, расположенный в округе Сискию (штат Калифорния, США)
 Доррис — государственный гражданский аэропорт